El término Lilith puede referirse a:

 la figura legendaria de la mitología judeocristiano Lilith;
 la película Lilith rodada en 1964;
 la banda colombiana de rock Lilith;
 el personaje de videojuego Lilith;
 la novela Lilith de George MacDonald;
 el personaje ángel Lilith de Evangelion;
 el asteroide (1181) Lilith, del cinturón de asteroides;
 Lilith, un suplemento que Ricard Ibáñez escribió y publicó en marzo de 1991 para su juego de rol Aquelarre;
 Lilith Clay, un personaje de DC Comics.
 Lilith, dos personajes en el universo de Marvel Comics.
 Lilith, hipotético satélite de la Tierra.

Personajes en televisión:
 Lilith el personaje de la serie de televisión Supernatural.
 Lilith Sternin, personaje de la comedia de situación Cheers.